Gunnarsby kan syfta på:

 Gunnarsby, Kyrkslätt kommun – en by i Kyrkslätts kommun, Nyland
 Gunnarsby, Sunds kommun – en by i Sunds kommun, Åland
 Gunnarsby och Ingmår – en by i Sunne kommun, Värmlands län